Lanterna – apparecchio di illuminazione
Lanterna –  struttura posta alla sommità di una cupola o di una torre
Lanterna –  torrente della provincia di Sondrio
Lanterna – punto di controllo nelle gare di orientamento
Lanterna di Genova –  faro di Genova
Lanterna di Trieste –  faro di Trieste